Phlegmophiale is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bevat alleen de soort Phlegmophiale epidendri.

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht